Трамвайно-троллейбусный завод, ремонтный, Республиканский, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Казахской ССР (улица Саина, 18). Был создан в 1965 году. Имел цех по ремонту трамваев и троллейбусов и механозаготовительный по изготовлению запчастей и сопутствующей продукции. Занимался ремонтом электротранспорта городов Казахстана и республик Средней Азии и выпуском запчастей для трамваев и троллейбусов и электрооборудования (около 250 видов), кроме того производил водонагреватели для животноводческих помещений, водяные подогреватели для банно-прачечного хозяйства и штангоуловители поставляемые на завод им. М.С Урицкого в город Энгельс. Ремонтировал в среднем свыше 200 трамваев и троллейбусов в год.

В 2010 году государственная территория завода в 5,5 га была продана под строительство торгового центра Metro.

См. также 
 Башкирский троллейбусный завод
 ВРТТЗ

Примечания 

Предприятия Алма-Аты
Производственные компании Казахстана
Алма-Атинский трамвай
Троллейбусные системы Казахстана